Ivan Lucic es el nombre y el apellido correspondiente a:

 Ivan Lučić o Johannes Lucius, intelectual dálmata de la Edad Media.
 Ivan Lučić, futbolista austríaco.